Дермотт:
 Дермотт, Трэвис (род. 1996) — канадский хоккеист, защитник.
 Дермотт, Лоуренс — один из виднейших деятелей масонства.
 Дермотт — город, расположенный в округе Чико (штат Арканзас, США)